Брейтвейт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брейтвейт, Джон (1797—1870) — английский механик, занимавшийся проектированием паровозов.
 Брейтвейт, Родрик (род. 1932) — британский писатель и дипломат, почётный доктор и профессор Бирмингемского университета.
 Брейтвейт, Филипп Валерьевич (род. 1990) — российский футболист.
 См. также 
 Брейтуэйт